Sardoá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sardoá (ort), Minas Gerais, 
 Sardoá (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar